Ralph Intranuovo (né le  à East York, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace canado-italien.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 1992 avec les Greyhounds de Sault Ste. Marie en Ligue de hockey de l'Ontario. Il est choisi en 1992 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Oilers d'Edmonton en , en . En 1993, il passe professionnel chez les Oilers du Cap-Breton en Ligue américaine de hockey. En 1994, il joue son premier match de LNH et inscrit son premier point. Il a, par la suite, porté les couleurs des Maple Leafs de Toronto. Par la suite, il rejoint la ligue internationale pendant deux ans et rejoint l'Europe.  Il a joué six ans en DEL et également en ÖEL. Depuis 2007, il joue dans le club slovène de l'HDD ZM Olimpija, pensionnaire du premier échelon autrichien.

Carrière internationale 
Il a représenté l'Équipe du Canada de hockey sur glace en sélection junior et sénior.

Trophées et honneurs personnels 
Ligue canadienne de hockey
 1993: Vainqueur du Trophée Stafford Smythe.

Ligue américaine de hockey
 1995: Nommé dans l'équipe d'étoiles
 1997: Nommé dans l'équipe d'étoiles

Ligue nationale de hockey
 1992 - sélectionné en tant que  (quatrième ronde) par les Oilers d'Edmonton

EBEL
 2007-2008: Sélectionné dans l'équipe des meilleurs étrangers pour le Match des étoiles.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1990-1991 ||Greyhounds de Sault-Sainte-Marie ||LHO ||63||25||42||67||22||14||7||13||20||17
|-
|1991-1992 ||Greyhounds de Sault-Sainte-Marie ||LHO ||65||50||63||113||44||18||10||14||24||12
|-
|1992-1993 ||Greyhounds de Sault-Sainte-Marie||LHO ||54||31||47||78||61||18||10||16||26||30
|-
|1993-1994 ||Oilers du Cap-Breton ||LAH ||66||21||31||52||39||4||1||2||3||2
|-
|1994-1995 ||Oilers du Cap-Breton ||LAH ||70||46||47||93||62||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1994-1995||Oilers d'Edmonton ||LNH||1||0||1||1||0||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1995-1996 ||Oilers du Cap-Breton ||LAH ||52||34||39||73||84||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1995-1996||Oilers d'Edmonton ||LNH||13||1||2||3||4||  ||  ||  ||  ||  
|-
| rowspan="2"|1996-1997||Maple Leafs de Toronto ||LNH||3||0||1||1||0||  ||  ||  ||  ||  
|-
||Oilers d'Edmonton ||LNH||5||1||0||1||0||  ||  ||  ||  ||  
|-
|1996-1997 ||Bulldogs de Hamilton ||LAH ||68||36||40||76||88||22||8||4||12||30
|-
|1997-1998 ||Moose du Manitoba ||LIH ||81||26||35||61||68||3||2||0||2||4
|-
|1998-1999 ||Moose du Manitoba ||LIH ||71||29||31||60||70||5||2||1||3||4
|-
|1999-2000 ||Adler Mannheim ||DEL ||54||14||19||33||20||5||1||0||1||2
|-
|2000-2001 ||ESC Moskitos Essen ||DEL ||51||27||20||47||87||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2001-2002 ||ESC Moskitos Essen ||DEL ||58||20||15||35||66||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2002-2003 ||Linz EHC ||ÖEL ||51||31||19||50||42||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2003-2004 ||Linz EHC ||ÖEL ||35||6||6||12||68||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2004-2005 ||Iserlohn Roosters ||DEL ||51||12||13||25||95||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2005-2006 ||Iserlohn Roosters ||DEL ||52||24||22||46||38||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2006-2007 ||Kölner Haie ||DEL ||8||3||2||5||4||9||0||1||1||4
|-
|2006-2007 ||EC Klagenfurt AC ||ÖEL ||24||15||19||34||24||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2007-2008 ||HDD ZM Olimpija ||EBEL || 53|| 27|| 23|| 50|| 149||  ||  ||  ||  ||  
|-
|2008-2009 || HDD ZM Olimpija || EBEL || 48|| 15|| 21|| 36|| 46|| || || || || 
|-
| 2009-2010 || Asiago || Série A || 35|| 16|| 26|| 42|| 34||16 ||9 ||5 ||14 ||8
|- 
|2010-2011 ||Asiago ||Série A ||36 ||16 ||20 ||36 ||34 ||16 ||1 ||12 ||13 ||39
|-
| rowspan=2|2011-2012 ||EV Bozen 84 ||Série A2 || 13|| 6|| 10|| 6|| 4|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| Asiago ||Série A || 28|| 10|| 12|| 22|| 18|| 2|| 0|| 0|| 0|| 2 
|-
| 2012-2013 || HC Valpellice ||Série A || || || || || || || || || ||  

| 22||2||4||6||4||  ||  ||  ||  ||

Au niveau international

Notes et références 

Naissance en Ontario
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur italien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Oilers d'Edmonton
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Oilers du Cap-Breton
Joueur des Bulldogs de Hamilton
Joueur du Moose du Manitoba (LIH)
Joueur du Adler Mannheim
Joueur du ESC Moskitos Essen
Joueur des Iserlohn Roosters
Joueur des Kölner Haie
Joueur du EC Klagenfurt AC
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du EHC Liwest Linz
Joueur des Greyhounds de Sault-Sainte-Marie
Naissance en décembre 1973
Joueur de l'AS Asiago
Joueur du HC Valpellice
Attaquant de hockey sur glace
Personnalité canadienne née d'un parent italien